La saison 1997 du Championnat de Côte d'Ivoire de football était la  de la première division ivoirienne. Elle oppose les 16 meilleures équipes du pays, rassemblées au sein de 2 poules de 8 où les clubs affrontent 2 fois tous leurs adversaires, à domicile et à l'extérieur. Les 3 premiers de chaque poule se qualifient pour la poule finale tandis que les 2 derniers sont relégués en .

C'est l'ASEC Abidjan qui termine en tête de la poule nationale et remporte son  de champion de Côte d'Ivoire. L'ASEC réalise le doublé Coupe-championnat en battant Africa Sports en finale de la Coupe de Côte d'Ivoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Première phase

Poule A 

|align=left|

|}
|}

Poule B 

|align=left|

|}
|}

 Le club de Lazer est exclu du championnat pour avoir tenté de corrompre l'arbitre lors du match face à Sabé Sports de Bouna.

Poule nationale 

|align=left|

|}
|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Côte d'Ivoire de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Côte d'Ivoire de football
Côte d'Ivoire